Fiala János (1822–1911) magyar honvéd, amerikai szabadságharcos
Fiala János (1957–) médiaszemélyiség